Франсиско Альберто Гарсия (; род. 31 декабря 1981 года в Санто-Доминго, Доминиканская Республика) — доминиканский профессиональный баскетболист, выступающий за пуэрто-риканский клуб «Вакерос де Баямон» и сборную Доминиканской Республики. Играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда (свингмена). Был выбран в первом раунде под общим 23-м номером на драфте НБА 2005 года командой «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 
 Нарезка моментов Гарсии 

Выпускники Винчендонской школы
Выпускники Чеширской академии (Коннектикут)
Баскетболисты Доминиканской Республики
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»